Amerikai Egyesült Államok
 Barnesville (Alabama)
 Barnesville (Észak-Karolina)
 Barnesville (Georgia))
 Barnesville (Kansas)
 Barnesville (Maryland)
 Barnesville (Minnesota)
 Barnesville (Clinton megye, Missouri)
 Barnesville (Macon megye, Missouri)
 Barnesville (Ohio)
 Barnesville (Pennsylvania)